Скок увис у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2012. у Истанбулу одржано је 10. и 11. марта у Атлетској арени Атакуј.

Земље учеснице 
Учествовала је 19 такмичара из 15 земаља.

 1.  Бахаме (2) 
 2.  Бугарска (1)
 3.  Чешка (1)
 4.  Еквадор (1)
 5.  Грчка (2)

 6.  Италија (1)
 7.  Катар (1)
 8.  Кина (1)
 9.  Немачка (1)
 10.  Румунија (1)

 11.  Русија (2)
 12.  САД (1)
 13.  Сирија (1)
 15.  Уједињено Краљевство (2)
 16.  Украјина (1)

Победници

Рекорди пре почетка Светског првенства у дворани 2012. 
9. март 2012.

Квалификациона норма

Сатница

Резултати

Квалфикације 
Квакификациона норма за улазак у финале износила је 2,32 м, коју ниједан од такмичара није прескочио, па су се у финале пласирали најбољи по постигнутом резултату (кв). Пошто је првих десет прескочило исту висини 2,29 сви су се такмичили у финалу.

Финале 
У финале је учествовало 10 такмичара из 8 земаља.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2012.

Светско првенство у атлетици у дворани 2012.
Скок увис на Светском првенству у атлетици у дворани